Дмитрий Никандрович Москалёв - советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.

Биография
Родился в 1929 году. В 1971 получил звание Героя Социалистического Труда. В течение нескольких десятков лет руководил проходческой бригадой на Шерегешском руднике.

Источники
 Газета Горняцкая солидарность

Персоналии:Шерегеш
Персоналии:Новокузнецкий металлургический комбинат